Патријарх Арсеније може бити:

 Патријарх српски Арсеније II, од 1457 до 1463
 Патријарх српски Арсеније III, од 1674 до 1690 (1706)
 Патријарх српски Арсеније IV, од 1725 до 1737 (1748)